

Купен () — село в Габровській області. Входить до складу общини Севлієво.
 Купен () — село в Смолянській області. Входить до складу общини Мадан.